Dromophis – rodzaj węży z rodziny połozowatych (Colubridae), obejmujący gatunki występujące w Afryce. Uznany za młodszy synonim rodzaju Psammophis przez Kelly'ego i współpracowników (2008).

Gatunki
Dromophis lineatus
Dromophis praeornatus

Przypisy

Bibliografia 
 

Połozowate